Victor Vitton-Mea  (né le  à Pontoise en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur. Il joue actuellement pour les Lions de Lyon en Ligue Magnus.

Carrière 
Il commence sa carrière avec les Ours de Villard-de-Lans, en Division U18. En 2006.

En 2012, il rejoint l'équipe première des Phénix de Reims.

Il rejoint les Lions de Lyon en 2014 et ainsi retrouve son ancien entraîneur François Dusseau .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 || Ours de Villard-de-Lans U18 ||  
|| 7 || 0 || 0 || || 0 || 2 || || || || 
|-
|rowspan='2'|2007-2008 || Ours de Villard-de-Lans U18 || France U18
|| 17 || 6|| 5|| 11|| 44 || || || || || 
|-
| Ours de Villard-de-Lans U22 ||  
|| 13 || 0|| 3|| 3|| 4 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
|rowspan='3'| 2008-2009 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0  || || || || || 
|-
| Ours de Villard-de-Lans U22 || France U22
|| 14 || 1 || 4 || 5 || 14 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| Ours de Villard-de-Lans U18 || France U18
|| 11 || 8 || 3 || 11 || 22 || || || || || 
|-
|rowspan='2'|2009-2010 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus
|| 21 || 0 || 1 || 1 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| Ours de Villard-de-Lans U22 || France U22
|| 17 || 4 || 6 || 10 || 44 || 4 || 1 || 6 || 7 || 16 
|-
|rowspan='2'|2010-2011 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus
|| 21 || 0 || 0 || 0 || 8 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| Ours de Villard-de-Lans U22 || France U22
|| 19 || 3 || 7 || 10 || 66 || 2 || 1 || 2 || 3 || 2 
|-
|rowspan='2'|2011-2012 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus
|| 8 || 0 || 0 || 0 || 4 || || || || || 
|-
| Ours de Villard-de-Lans U22 || France U22
|| 8 || 0 || 4 || 4 || 22 || 2 || 1 || 0 || 1 || 4 
|-
|rowspan='2'|2012-2013 || Phénix de Reims || Division 1 
|| 26 || 0 || 3 || 3 || 34 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| Phénix de Reims U22 || France U22
|| 20 || 3 || 7 || 10 || 90 ||  ||  ||  || || 
|-
|2013-2014 || Phénix de Reims || Division 1 
|| 24 || 2 || 3 || 5 || 32 || || || || || 
|-
|2014-2015 || Lions de Lyon || Ligue Magnus 
|| 26 || 2 || 3 || 5 || 12 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
|2015-2016 || Lions de Lyon || Ligue Magnus || 26 || 4 || 2 || 6 || 2 || 10 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
|2016-2017 || Renards de Roanne || Division 2 || 16 || 6 || 17 || 23 || 24 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 
|-
|2017-2018 || Chevaliers du lac d'Annecy || Division 1 || 25  || 4 || 6 ||10 || 56 || 3 || 0 || 2 || 2 || 6 	
|-
|2018-2019 || Chevaliers du lac d'Annecy || Division 2 || 17 || 7 || 10 || 17 || 34 || 7 || 1 || 5 || 6 || 6 	
|-
|2019-2020 || Chevaliers du lac d'Annecy || Division 2 || 17 || 1 || 10 || 11 || 30 || 5 || 3 || 4 || 7 || 18 	
|-
|2020-2021 || Chevaliers du lac d'Annecy || Division 2 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2021-2022 || Chevaliers du lac d'Annecy || Division 2 || 18 || 4 || 9 || 13 || 26 || 7 || 3 || 4 || 7 || 8

Au niveau international

Références 

Naissance en juillet 1991
Naissance à Pontoise
Joueur français de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Ours de Villard-de-Lans
Joueur du Reims Champagne hockey
Joueur du Lyon Hockey Club
Joueur du Sports de glace Annecy